L'Attaque des guerriers est un Deck de structure de Yu-Gi-Oh! Jeu de cartes à jouer sorti en France.

Description

Il contient 37 cartes Communes, 2 cartes Super Rares et 1 carte Ultra Rare. Le Deck de structure "Attaque des Guerriers" est basé sur des monstres de type Guerrier, ainsi que des monstres Gémeaux et des cartes magies d'équipement. Sa carte maîtresse est "Gearfried Phénix". Ce deck n'est pas suffisamment puissant pour être joué en tournoi cependant, il a un bon potentiel; il est rapide, facile à jouer et surtout peu cher. Il est idéal pour tous les débutant ou même les amateurs. Beaucoup de ses cartes sont intéressantes d’où son éditation.

Liste des cartes

Monstre 
 Gearfried Phénix (Niveau - 8 | type - Guerrier / Gémeau)
 Chevalier d'Incantation (Niveau - 4 | type - Guerrier / Gémeau)
 Illusionniste du Vent Ardent (Niveau - 2 | type - Magicien / Effet)
 Soldat Gémeau (Niveau - 2 | type - Guerrier / Gémeau)
 Cogneur Magique (Niveau - 3 | type - Guerrier / Effet)
Freed, le Général Irremplaçable (Niveau - 5 | type - Guerrier / Effet)
 Capitaine en Maraude (Niveau - 3 | type - Guerrier / Effet)
 La Troupe Exilée (Niveau - 4 | type - Guerrier / Effet)
 Dame Guerrière D. D. (Niveau - 4 | type - Guerrier / Effet)
 Soldat De Carte (Niveau - 3 | type - Machine / Effet)
 Invocateur gémeau (Niveau - 4 | type - Magicien / Effet)
 Papillon aux ailes ardente (Niveau - 4 | type - Insecte / Gémeau) 2 fois
 Guerrier D.D. (Niveau - 4 | type - Guerrier / Effet)
 Samourai du Futur (Niveau - 4 | type - Guerrier / Gémeau) 2 fois
 Rahz le Guerrier (Niveau - 4 | type - Guerrier / Effet)
 Valkyrie des Ténèbres (Niveau - 4 | type - Elfe / Gémeau)

Carte Magie 
 Supervision
 Contrôle Mental
 Fardeau du Puissant
 Jugement Silencieux
 Arsenal Secret
 Cage d'Acier de Cauchemar
 Typhon d'Espace Mystique
 Ekibyo Drakomord
 Renfort de l'Armée
 Big Bang
 Lame Phénix, Épée Divine
 Double Invocation
 Symboles du Devoir
 Balançoire des Souvenirs
 Déchaînement de Puissance

Carte Piège 
 Pot-de-Vin du Temple Maudit
 Kunai avec Chaîne
 Armure de Sakuretsu
 Résurrection de l'Ame
 Justi-Fracture
 Droit d'Aînesse
 Trappe Gémeau

Yu-Gi-Oh! Jeu de cartes à jouer